Sob Suspeita (1987), filme com Cher e Dennis Quaid
Sob Suspeita (2000), filme com Gene Hackman e Morgan Freeman
Find Me Guilty, filme de 2006, com Vin Diesel, traduzido no Brasil como Sob Suspeita
Person of Interest, série de 2012 com Jim Caviezel, em Portugal sob o nome Sob Suspeita

Desambiguações de cinema